

Patronyme 

 Charles Marc de Berterèche de Menditte (1869-1931), colonel  de l'Armée française.
 Jacques de Menditte, né en 1906 et mort en 1995, est un homme politique français.
 Jacques Marie Maurice de Berterèche de Menditte (1905-1995), général de corps d'armée français.

Toponyme 
 Menditte est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme